Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2003/2004 проходили с 6 по 21 февраля 2004 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего лишь из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стал клуб «Данденонг Рейнджерс», который со счётом 63:53 переиграл клуб «Сидней Юни Флэймз». «Данденонг» второй раз вышел в большой финал ЖНБЛ, в одном из них стал триумфатором турнира, «Сидней» в свою очередь уже в девятый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе всего лишь три победы. Самым ценным игроком финала стала Эмили Макинерни, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Аделаида — Канберра — 72-63

Данденонг — Сидней — 85-68

Предварительный финал

Сидней — Аделаида — 65-61

Большой финал

Составы участников финала

Данденонг — Сидней — 63-53

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2003/2004
Финалы ЖНБЛ